Хету́м:

Короли
 Хетум I (1213—1270) — король Киликийской Армении с 1226 года, основатель династии Хетумидов.
 Хетум II (1266—1307) — король Киликийской Армении с 1289 года

Князья
 Хетум III (1151—1218) — армянский князь Ламброна из династии Хетумидов (Ошинидов).
 Хетум Патмич (середина 1240-х — 1310-е) — армянский государственный деятель и историк

Прочие
 Хетум Патмич — (середина 1240-х — 1310-е) — армянский государственный деятель и историк.